Als assoziativ (von  „vereinigen, verbinden, verknüpfen, vernetzen“) bezeichnet man

 die Assoziative Algebra, ein Begriff aus der abstrakten Algebra.
 die Assoziative Dateiverwaltung, eine Art der Dateiorganisation in der Informatik.
 die Assoziative Lockerung, die Einschränkung/Störung von Denkinhalten.
 ein Assoziatives Datenfeld, ein spezielles Array in der Informatik, das Schlüssel zur Indizierung verwendet.
 in der Mathematik Verknüpfungen, bei denen die Reihenfolge der Ausführung keine Rolle spielt, siehe Assoziativgesetz.
 eine aus Assoziativspeichern zusammengesetzte, frei programmierbare Maschine, siehe Assoziativmaschine. 
 einen Assoziativspeicher mit einem Aufbau, der sich als Matrix oder in Form eines Gitters darstellen lässt, siehe Assoziativmatrix. 
 eine Speicherform um auf einzelne Speicherinhalte zuzugreifen, siehe Assoziativspeicher.

Siehe auch:
 Assoziation
 Potenz-assoziative Algebra